Блонс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80102.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Штефан Бахман по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга